Cornhill ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Cornhill (Aberdeen)
 Cornhill (Aberdeenshire)
 Cornhill-on-Tweed, Northumberland
 Cornhill (London), Gemeinde und Straße in London

Cornhill ist der Familienname folgender Personen:
 Gervase of Cornhill (um 1110–1183/1184), englischer Beamter und Richter
 Henry of Cornhill (um 1135–1192/1193), englischer Adliger und Beamter
 Ralph of Cornhill († 1199/1200), englischer Beamter

 William of Cornhill († 1223), englischer Geistlicher, Bischof von Coventry

Cornhill steht für:
 Cornhill (Zeitschrift), literarische Zeitschrift